Ferdynand I Koburg (1861–1948) – książę Bułgarii 1887–1908, car Bułgarów 1908–1918.
 Ferdynand II Koburg (1816–1885) – król Portugalii 1837–1853.
 Ferdynand Jerzy Koburg (1785–1851) – austriacki generał kawalerii.

Strony ujednoznaczniające